Hrvatska riječ (dt. „Kroatisches Wort“) steht für:
 Hrvatska riječ (Subotica), eine kroatischsprachige Wochenzeitung aus Subotica, Vojvodina
 Hrvatska riječ (Sarajevo), eine kroatischsprachige Zeitung aus Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
 Hrvatska riječ (Belgien), eine kroatischsprachige Zeitung aus Belgien